Carl Friedrich Solbrig ist der Name folgender Personen:

* Carl Friedrich Solbrig (Schauspieler) (eigentlich Christian Gottfried Solbrig; 1774–1838), deutscher Schauspieler
 Carl Friedrich Solbrig (Unternehmer) (1807–1872), deutscher Unternehmer und Politiker